Карлен () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.

Фамилия:
 Карлен, Адам (род. 2000) — шведский футболист, полузащитник.
 Карлен, Гаэтан (род. 1993) — швейцарский футболист.
 Карлен, Грегори (род. 1995) — швейцарский футболист.
 Карлен, Мартен (1730—1785) — французский мастер-мебельщик.
 Карлен, Октавия (1828—1881) — шведская писательница.
 Карлен, Роза (1836—1883) — шведская писательница.
 Карлен, Хильда Мария (род. 1991) — шведская футболистка,.
 Флюгаре-Карлен, Эмилия (1807—1892) — шведская писательница.